Бурчиха:

 Бурчиха — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.
 Бурчиха — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Бурчиха — малая река в Ярославле.